Вторая Федеративная Республика Мексика () — это название второй попытки добиться федералистского правительства в Мексике. Официальное название — Соединённые штаты Мексики (исп. Estados Unidos Mexicanos).

История 
Федеративная республика была снова введена в действие 22 августа 1846 года, когда временный президент Хосе Мариано Салас выпустил указ о восстановлении конституции 1824 года. Как и Мексиканская империя, Первая Мексиканская республика и Централистская Республика Мексика, это был период хаоса, отмеченный политической нестабильностью, который привел к нескольким внутренним конфликтам. В результате проигрыша Мексики войны с Соединенными Штатами половина территории, на которую претендовала Мексика, стала частью Соединенных Штатов. Несмотря на то, что Антонио Лопес де Санта-Анна сыграл важную роль в большей части этой истории, он снова вернулся на пост президента, продав северные территории, вожделенные Соединенными Штатами, прилегающие к территории, которую они только что получили в Договор Гваделупе-Идальго. Продажа долины Месилла была для многих последней каплей, и либералы провозгласили План Аютлы, призывающий к свержению Санта-Анны. Санта-Анна отправился в изгнание, и либералы приступили к реализации своего видения Мексики.Либералы провели серию отдельных реформ, а затем Конституцию 1857 г. , известную под общим названием Либеральная реформа , которая вызвала гражданскую войну, известную как Война за реформы . Консерваторы создали параллельное мексиканское правительство и проиграли войну за реформы. После поражения в войне консерваторы искали другую политическую альтернативу, которая включала вторую французскую интервенцию в Мексику , которая при поддержке мексиканских консерваторов установила Вторую мексиканскую империю.

История Мексики